Tomahawk — дебютный студийный альбом супер-группы Tomahawk Майка Паттона был выпущен в 2001 году на лейбле Ipecac Recordings.

Tomahawk — концептуальный альбом, рассказывающий о жизни серийного убийцы: о событиях, переживаниях, чувствах.

Исполнители 
Майк Паттон - Вокал, Клавиши
Дуэйн Дэнисон - Гитара, 
Джон Стэниер - Ударные
Кевин Рутманис - Бас-Гитара

Список композиций 
"Flashback" – 2:58
"101 North" – 5:13
"Point and Click" – 3:09
"God Hates a Coward" – 2:39
"POP 1" – 3:25
"Sweet Smell of Success" – 3:48
"Sir Yes Sir" – 2:09
"Jockstrap" – 3:51
"Cul de Sac" – 1:44
"Malocchio" – 2:42
"Honeymoon" – 3:07
"Laredo" – 4:16
"Narcosis" – 2:39

Позиции в Чартах

Примечания

Ссылки 
  Тексты песен альбома
  Tomahawk на discogs.com
 Tomahawk на last.fm

Концептуальные альбомы
Альбомы Tomahawk
Дебютные альбомы 2001 года